Javier Cremades puede hacer referencia a:
Javier Cremades García (1965-), abogado español.
Javier Cremades Sanz-Pastor (1946-2021), sacerdote español.